Maquir (em hebraico: למכיר, cujo significado é "trocado") era o nome de dois personagens na Bíblia.

1. Maquir, filho de Amiel, e pai de Gileade.

No relato da Torá sobre a jornada dos israelitas após o Exodo, Maquir (o indivíduo) é retratado como conquistador dos territórios conhecidos como Gileade e Basã, que tinham sido previamente ocupados por amoritas. Os descendentes de Maquir são descritos como tendo situado-se em Gileade e Basã, e, consequentemente, é uma figura-chave na história de Gileade.

2. De acordo com os livros de Samuel, Maquir, filho de Amiel, foi o nome de um descendente do Maquir mencionado acima, e residia em Lo-Debar. O texto afirma que lá ele cuidou de Mefibosete, filho de Jônatas, até que Davi assumiu seus cuidados, e também cuidou de Davi, quando Davi encontrou-se como um fugitivo.

Árvore genealógica baseada em Gênesis, I Crônicas e Números:

Fundadores das tribos bíblicas
Personagens do Antigo Testamento
Personagens bíblicos
Personagens da Torá